Ербах може бити:

 Ербах (Хунсрик), општина у округу Рајн-Хунсрик, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Ербах (Дунав), град у округу Алб-Донау-Крајс, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.
 Ербах (Оденвалд), град у округу Оденвалд, у њемачкој покрајини Хесен.